Le curriculum vitæ ou CV (« chemin de vie » en latin) est un document détaillant le parcours professionnel d'une personne. 
 Le curriculum scolaire est le cheminement d'un étudiant à l'intérieur d'un projet éducatif.  
 Curriculum est un court-métrage réalisé en 2007.